Vaginatispora är ett släkte av svampar. Vaginatispora ingår i familjen Lophiostomataceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vaginatispora